Глобальная комиссия по вопросам наркополитики () — общественная комиссия, основанная в 2011 году. В своём докладе в 2011 году она дала оценку глобальной войне с наркотиками: «Глобальная война с наркотиками проиграна с разрушительными последствиями для личности и общества по всему миру». В отчёте говорится, что жёсткая антинаркотическая политика последних четырёх десятилетий не достигла своей цели — изгнания наркотиков и по сути породила широкую эскалацию насилия. В качестве альтернативы авторы доклада предлагают декриминализацию употребления наркотиков для тех, кто не причиняет вреда окружающим.

Комиссия была сформирована, чтобы довести до международного уровня осознанную научно-обоснованную дискуссию о гуманных и эффективных способах уменьшить вред, который причиняют наркотики человеку и обществу. Опирается на успешный опыт .

9 сентября 2014 года Глобальная комиссия по вопросам наркополитики представила в Нью-Йорке второй доклад. Предлагается легализовать употребление и хранение всех наркотиков, кроме крэк-кокаина и дезоморфина, прекратить преследование мелких наркоторговцев, регулировать продажу наркотиков теми же механизмами, что и табачные изделия и алкогольные напитки.

На смену карательной идеологии должны прийти более гуманные и эффективные подходы, основанные на научных данных, принципах общественного здравоохранения и правах человека.

Члены комиссии 
Членами Совета комиссии на конец 2016 года являлись 23 человека:
 Кофи Аннан () — генеральный секретарь ООН в 1997—2006 годах.
 Луиза Арбур () — верховный комиссар ООН по правам человека в 2004—2008 годах, президент .
 Павел Бем () — приматор Праги в 2002—2010 годах, депутат Парламента Чехии.
 Брэнсон, Ричард () — британский предприниматель, основатель корпорации Virgin Group, один из основателей организации «Старейшины».
 Марио Варгас Льоса () — перуанский писатель, лауреат Нобелевской премии.
 Пол Волкер () — президент Федерального резервного банка Нью-Йорка в 1975—1979 годах, председатель Совета Управляющих Федеральной резервной системы в 1979—1987 годах.
 Сесар Гавириа () — президент Колумбии в 1990—1994 годах.
 Ананд Гровер () — бывший Специальный докладчик ООН по вопросу о праве на здоровье.
 Асма Джахангир () — пакистанский адвокат и активист правозащитного движения, специальный докладчик ООН по вопросу о свободе религии или убеждений в 2004—2010 годах.
 Рут Дрейфус () — президент Швейцарии в 1999 году, начальник Департамента внутренних дел в 1993—2002 годах.
 Мария Катауи () — член Совета Petroplus, бывший генеральный секретарь Международной торговой палаты.
 Мишель Казачкин () — специальный посланник ООН по ВИЧ/СПИДу в Восточной Европе и Центральной Азии, директор Глобального фонда для борьбы с ВИЧ/СПИДом, туберкулёзом и малярией в 2007—2012 годах.
 Фернанду Энрики Кардозу () — президент Бразилии в 1995—2003 годах (глава комиссии до 2016 года).
 Александр Квасьневский () — президент Польской Республики в 1995—2005 годах.
 Ник Клегг () — заместитель премьер-министра Великобритании в 2010—2015 годах.
 Рикардо Лагос () — президент Чили в 2000—2006 годах.
 Олусегун Обасанджо () — президент Нигерии в 1999—2007 годах.
 Георгиос Папандреу () — премьер-министр Греции в 2009—2011 годах.
 Жорже Сампайю () — президент Португальской Республики в 1996—2006 годах.
 Эрнесто Седильо () — президент Мексики в 1994—2000 годах.
 Хавьер Солана () — Верховный представитель Европейского союза по общей внешней политике и политике безопасности в 1999—2009 годах.
 Торвальд Столтенберг () — верховный комиссар ООН по делам беженцев в 1990 году, министр иностранных дел Норвегии в 1990—1993 годах.
 Джордж Шульц () — госсекретарь США в 1982—1989 годах (почётный глава комиссии).

Бывшие члены 
 Карлос Фуэнтес () — мексиканский писатель (умер в 2012 году).
  () — парламентский статс-секретарь при Министерстве здравоохранения Германии в 2005—2009 годах.
  () — американский банкир и государственный деятель, основатель и председатель Национального мемориала и музея 11 сентября (умер в 2015 году).

Примечания

Ссылки 
 
 

Международные общественные организации
Антипрогибиционизм в сфере наркотиков и ПАВ